Александра Майснитцер (, 18 июня 1973, Абтенау, Зальцбург) — австрийская горнолыжница, выступавшая за сборную Австрии с 1991 по 2008 год. Принимала участие в четырёх зимних Олимпийских играх, в 1998 году в Нагано выиграла серебряную медаль гигантского слалома и бронзовую супергиганта, в 2006 году в Турине получила ещё одну бронзовую медаль в программе супергиганта.

Родилась в коммуне Абтенау (федеральной земле Зальцбург) и по наставлению отца начала заниматься горнолыжным спортом ещё в раннем детстве. Впоследствии три раза награждалась медалями чемпионатов мира, в 1999 году в Вейле выиграла две золотых награды (гигантский слалом и супергигант), а спустя четыре года в Санкт-Морице удостоилась серебра за скоростной спуск.

Майснитцер 44 раза становилась призёркой различных этапов Кубка мира, а наиболее успешным для неё оказался сезон 1999 года, когда по итогам всех соревнований она заняла первое место (выиграв при этом общий зачёт гигантского слалома и супергиганта). В 2008 году на этапе Кубка мира в Бормио Майснитцер в состязаниях по супергиганту пришла третьей, став самой возрастной спортсменкой, получившей подиум первенства. 13 марта, установив этот рекорд, горнолыжница объявила о завершении профессиональной карьеры и продолжила службу в австрийской полиции.

Зимние Олимпийские игры

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Александра Майснитцер на Олимпийских играх  
 

Горнолыжники Австрии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы Австрии по горнолыжному спорту
Обладатели Кубка мира по горнолыжному спорту